

Toponyme 
 Chaumontel est une commune française, située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
 .